Time Will Tell ("il tempo (lo) dirà", in lingua inglese) è il titolo di diverse opere.

Musica 
 Time Will Tell – traccia dell'album St. Radigunds degli Spirogyra del 1971
 Time Will Tell – traccia dell'album Kaya dei Bob Marley & The Wailers del 1978
 Time Will Tell – album dei Fifth Angel del 1989
 Time Will Tell – singolo di Nu Shooz del 1992
 Time Will Tell – traccia dell'album Magnum Opus di Yngwie Malmsteen del 1995
 Time Will Tell – traccia dell'album Paradox dei Royal Hunt del 1997
 Time Will Tell – traccia dell'album Where We Stand dei Yellowcard del 1999
 Time Will Tell – traccia dell'album Four dei Fair Warning del 2000
 Time Will Tell – traccia dell'album Thug by Nature di Layzie Bone del 2001
 Time Will Tell – traccia dell'album The Renaissance EP degli MxPx del 2001
 Time Will Tell – album di Robert Cray del 2003

Televisione 
 Time Will Tell (L'orologio) – episodio della prima stagione di Alias